Scissurella lacuniformis är en snäckart som beskrevs av Watson 1886. Scissurella lacuniformis ingår i släktet Scissurella och familjen Scissurellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lacuniformis